

Geografia 
 Cazorla – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Sierra de Cazorla – catena montuosa del Sistema Prebetico in Spagna

Persone 
 Carlos Cazorla – ex cestista spagnolo
 Maite Cazorla – cestista spagnola
 Santi Cazorla – calciatore spagnolo